

Toponyme
 Pouts, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ponson-Debat-Pouts
 Pouts, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Escoubès-Pouts

Voir aussi
 Escoubès-Pouts, commune française des Hautes-Pyrénées
 Ponson-Debat-Pouts, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme